Ammons Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ammons Knob (Macon County, North Carolina)
 Ammons Knob (Swain County, North Carolina)